Ко́лва — топоним:

 Колва — река в Пермском крае, приток реки Вишера.
 Колва — река в Ненецком автономном округе и Республике Коми, приток реки Уса.
 Колва — село в Городском округе Усинск Республики Коми.
 Колва — посёлок в Чердынском районе Пермского края.
 Колва — пляж в индийском штате Гоа.